О́ток:
 Оток — город в Хорватии.
 Оток (община) — община в Хорватии, Сплитско-Далматинская жупания.
 Оток (Сливно) — село в общине Сливно, Хорватия.
 Оток (Прелог) — село в общине с центром в Прелоге, Хорватия.
 Оток (Босния и Герцеговина) — село в Боснии и Герцеговине.
 Оток, отока (дючина, община) — административная единица самоуправления у алтайцев, подобная понятию ясачная «инородческая волость», в период перехода из под джунгарского влияния в российское подданство.